Арча́:
 Арча — тюркское название различных видов крупных древовидных можжевельников, перешедшее в научную литературу.
 Арча — река в Томской области, приток Чижапки.
 Арча — кишлак в афганской провинции Бадашхан.

См. также 
 Ала-Арча